Pfundtner ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Pfundtner (1881–1945), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Otto Pfundtner (1844–1918), Lehrer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Raimund Pfundtner (* 1942), deutscher Pädagoge